een plaatsnaam
Carnegie (Oklahoma)
Carnegie (Pennsylvania)

een achternaam
 Andrew Carnegie (staalbaron)
 Dale Carnegie
 James Carnegie
 Charles Carnegie

overig
 Carnegie Stichting
 Carnegie Stichting (Nederland)
 Carnegie Hall
The Carnegie Hall Concert
 Carnegie Hall Tower
 Carnegie Medal
 Medaille van het Carnegie Heldenfonds
 Carnegie Wateler Vredesprijs
 Carnegie Mellon University
 Carnegie Science Center
 Carnegie (schip), een onderzoeksschip